Cathedral Spires bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Cathedral Spires (Alaska)	
 Cathedral Spires (Colorado)